Хайдаров Уткірбек Абдужалілович (узб. Oʻtkirbek Abdujalilovich Haydarov; нар. 25 січня 1974, Андижан, Узбецька РСР) — узбецький боксер.
 Каххоров Уткірбек (Народився 15 грудня 1999 року в Андижані, Узбекистан.) — узбецький актор.